Апертура 2015 () — 52-й розыгрыш профессионального чемпионата Боливии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Боливии 2015/2016 на rsssf.com
 Апертура 2015 на soccerway.com

2015
Боливия
2015 год в Боливии